El nombre condado de El Paso se puede referir a dos divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de El Paso, en el estado de Colorado; y
 el condado de El Paso, en el estado de Texas.